

Geografia 
 Ne  – comune della provincia di Genova (Italia)

Sigle 
 Nuova Inghilterra (New England)  – regione degli Stati Uniti d'America
 Nord-Est – punto cardinale
 Nutrizione enterale  – tipologia di nutrizione artificiale

Chimica 
 Ne – simbolo chimico del neon

Codici 
 NE – codice vettore IATA di SkyEurope Airlines
 ne – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua nepalese
 NE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Niger
 NE – codice ISO 3166-2:BW di North-East (Botswana)
 NE – codice ISO 3166-2:CH del Canton Neuchâtel (Svizzera)
 NE – codice ISO 3166-2:HT del Nord-Est (Haiti)
 NE – codice ISO 3166-2:US del Nebraska (Stati Uniti)

Informatica 
 .ne  – dominio di primo livello del Niger
 NE – New Executable, formato file eseguibile creato congiuntamente da Microsoft e da IBM

Altro 
 Ne – kana della lingua giapponese
 NE – targa automobilistica di Neuss (Germania)
 NE – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)
 NE – targa automobilistica di Neuchâtel (Svizzera)

Altri progetti